La nazionale di pallavolo femminile del Belgio è una squadra europea composta dalle migliori giocatrici di pallavolo del Belgio ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica del Belgio.

Rosa 
Segue la rosa delle giocatrici convocate per il campionato mondiale 2022.

Risultati

Campionato mondiale

Campionato europeo

Volleyball Nations League

World Grand Prix

Volleyball Challenger Cup

European Golden League

Giochi europei

Montreux Volley Masters

Collegamenti esterni 
 

 
Pallavolo